Mustang:
 Ford Mustang — модель автомобиля компании Ford.
 Shelby Mustang — модель автомобиля компании Ford.
 
 Fender Mustang — модель электрогитары.
 Mustang Wanted — прозвище украинского руфера. См. также 
 Мустанг (значения)